

Gastronomia 
Buccellato – dolce siciliano
 Buccellato di Collesano
Buccellato di Lucca – dolce di Lucca

Persone 
Benedetta Buccellato – attrice italiana
Franca Marino Buccellato – politica italiana